Fosses ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Orte:

 Gemeinde Fosses, Region Île-de-France, siehe Fosses (Val-d’Oise)
 Gemeinde Fosses-la-Ville, Provinz Namur, Belgien, mit der Abtei Fosses
 Gemeinde Fossès-et-Baleyssac, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Gemeinde Châteauvieux-les-Fossés, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Gemeinde Les Fosses, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Gemeinde Nayemont-les-Fosses, Region Grand Est, Frankreich
 Gemeinde Rivière-les-Fosses, Region Grand Est, Frankreich
 Gemeinde Saint-Broingt-des-Fosses, Region Grand Est, Frankreich
 Gemeinde Saint-Germain-des-Fossés, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Gemeinde Saint-Maur-des-Fossés, Region Île-de-France, Frankreich

Siehe auch:
Fosse